Dual in-line Package of DIL-behuizing, een omhulling voor elektronica componenten zoals geïntegreerde schakelingen
 Distale InterPhalangeale gewrichten van tenen of vingers
 Diensten Prijs Index

 Dip (geologie)
 Een uitschieter naar beneden in een grafiek, een trend, een stemming, een humeur, en dergelijke